Ładownia (publiczna) – tor kolejowy odgałęziający się od toru szlakowego, będący własnością kolei, przeznaczony do prac ładunkowych.

Ładownia może być urządzona również z innymi punktami na szlaku, takimi jak:
 przystanek osobowy
 mijanka i przystanek osobowy
 posterunek odstępowy i przystanek osobowy
 posterunek odgałęźny i przystanek osobowy
Tak urządzony posterunek stanowi całość. Nie stosuje się oddzielnych nazw czy pozycji w wewnętrznych rozkładach jazdy.

Ładownia może być ustanowiona na stacji zamkniętej dla potrzeb technicznych lub zlikwidowanej – najczęściej w takim przypadku jest oznaczana jako „ładownia i przystanek osobowy”.

Przypisy 

Infrastruktura kolejowa